Oberwalder steht für:

 J. Oberwalder & Co., österreichische Strohhut-Fabrik

Oberwalder ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes Oberwalder (* 1967), österreichischer Jazzpianist und Musikproduzent
 Louis Oberwalder (1922–2010), österreichischer Pädagoge, Erwachsenenbildner und Publizist
 Oskar Oberwalder (1883–1936), österreichischer Denkmalpfleger
 Thomas Oberwalder (1858–1906), österreichischer Alpinist

Siehe auch:
 Oberwalden